Vasconcelos e Sousa ist der Familienname folgender Personen:

 António Vasconcelos e Sousa (1645–1717), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Coimbra 
 Bernardo de Vasconcelos e Sousa (* 1957), portugiesischer Historiker und Hochschullehrer 
 João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, Conde de Castelo Melhor, portugiesischer Militär und Kolonialverwalter, Generalgouverneur von Brasilien 
 José de Vasconcelos e Sousa, portugiesischer Diplomat 

 Pedro de Vasconcelos e Sousa, Conde de Castelo Melhor, portugiesischer Diplomat und Kolonialverwalter, Generalgouverneur von Brasilien